Cangulo pode referir-se a diversos táxones de peixes:

 Peixe-porco
 Balistes capriscus

Desambiguação